У картярстві:
 Картковий будинок — конструкція, яку зводять з гральних карт

У кіно:
 «Картковий будинок» — американський політикодраматичний телесеріал

У літературі:
 «Картковий будинок» (1989) — роман Майкла Доббса. Український переклад Бориса Превіра вийшов у 2016 у видавництві KM Books.

Див. також 
 Колода карт